Agrotis virgata är en fjärilsart som beskrevs av Tutt. Agrotis virgata ingår i släktet Agrotis och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
virgata